Наза́р Хангельды́евич Агаха́нов (род. 25 июня 1954, Ашхабад, Туркменская ССР) — российский математик, доцент кафедры высшей математики МФТИ, кандидат физико-математических наук.

C 1974 года член жюри Всесоюзной (в 1992 году — Межреспубликанской, c 1993 года — Всероссийской олимпиады школьников по математике). Лидер национальной команды России на Международной математической олимпиаде, председатель Консультативного совета Международной математической олимпиады.

Биография 
Сын кинорежиссёра Хангельды Агаханова. Учился в школе № 6 Ашхабада. Во время учёбы в университете, по приглашению Николая Николаевича Константинова начал вести математический кружок в МГУ. В 1974 году впервые член жюри Всесоюзной олимпиады школьников по математике.

В 1976 году окончил МГУ, в 1979 — аспирантуру мехмата.

В 1970-е годы преподавал в 57-й школе Москвы, а с 1989 года — в 5-й школе Долгопрудного.

В настоящее время работает на кафедре высшей математики МФТИ, возглавляет отделение математики Лаборатории по работе с одарёнными детьми.

Семья 
 Дочь Ольга Назаровна (род. 1992) — педагог, учитель лицея № 5 (физ-матем.) г. Долгопрудного, ассистент каф. информатики и вычислительной математики МФТИ, преподаватель ряда выездных школ по подготовке к олимпиадам (в Казани, Долгопрудном, Сочи), член жюри этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике, игрок «Что? Где? Когда?».

Книги и статьи 
 
 
 
 
 
 
 
 Математика. Международные олимпиады / Н. Х. Агаханов, П. А. Кожевников, Д. А. Терёшин. - Москва : Просвещение, 2010. - 127, [1] с. : ил.; 21 см. - (Пять колец).; ISBN 978-5-09-019788-5
 Петерсон Л. Г., Агаханов Н.Х., Петрович А.Ю., Подлипский О.К., Рогатова М.В., Трушин Б.В. Алгебра. 8 класс. Учебник для средней школы. – М.: Издательство «Ювента».
 Часть 1. – М., 2014. – 128 с. ISBN 978-5-85429-638-0 
 Часть 2. – М., 2014. – 160 с. ISBN 978-5-85429-639-7 
 Часть 3. – М., 2014. – 144 с. ISBN 978-5-85429-640-3 
 Петерсон Л.Г., Агаханов Н.Х., Петрович А.Ю., Подлипский О.К., Рогатова М.В., Трушин Б.В. Алгебра. 9 класс. Учебник для средней школы.– М.: Издательство «Ювента»
 Часть 1. – М., 2014. – 176 с. ISBN 978-5-85429-645-8 
 Часть 2. – М., 2014. – 200 с. ISBN 978-5-85429-646-5

Награды 
 2010 — знак отличия Главы города Долгопрудного «Во славу Долгопрудного»
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования (2010) за научно-практическую разработку «Система развития всероссийских предметных олимпиад школьников, отбора и подготовки национальных сборных команд России на международные олимпиады по физике и математике»

Примечания

Ссылки 
 учитель математики Агаханов Назар Хангельдыевич
 Агаханов Назар Хангельдыевич — Учителя — Физмат школа № 5 г. Долгопрудного
 Н. Х. Агаханов — Математическая олимпиада в начале XXI века

Математики по алфавиту
Математики СССР
Педагоги России
Педагоги СССР
Преподаватели школы № 57 (Москва)
Преподаватели кафедры высшей математики Московского физико-технического института
Лауреаты премии Правительства РФ в области образования
Персоналии Всероссийских олимпиад школьников